Stiep, Stiep´ () – nazwa toponimów w Rosji

 Stiep – chutor w obwodzie biełgorodzkim
 Stiep – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet gostomlanski)
 Stiep – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet wysznierieutczanski)
 Stiep – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet wysznierieutczanski)
 Stiep – wieś w rejonie ponyrowskim obwodu kurskiego
 Stiep – chutor w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Stiep – osiedle przy stacji w Kraju Zabajkalskim

ru:Степь_(значения)#Россия
uk:Степ_(значення)#Україна
be:Стэп_(значэнні)#Населеныя пункты
nl:Step (doorverwijspagina)
en:Step#Rural localities
de:Step